Хенриксон () — шведская фамилия. Известные носители:

 Хенриксон, Альф (1905—1995) — шведский журналист
 Хенриксон, Николай Владимирович (1871—1941) — российский и советский военачальник, генерал-майор российской императорской армии, командарм времён Гражданской войны.
 Хенриксон, Эльна — фигуристка из Швеции